Пютц (также Пюц, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Пютц, Тим (род. 1987) — немецкий теннисист.
 Пютц, Штефан (род. 1987) — немецкий боец смешанного стиля.